Luigi puede referirse a:

Personajes ficticios 
 Luigi, personaje de Nintendo;

Videojuegos 
 Luigi's Mansion, videojuego de acción-aventura desarrollado por el equipo Nintendo Entertainment Analysis and Development;
 Luigi's Mansion 2, videojuego desarrollado por Next Level Games;

Personas 
 Luigi Marrocco, novelista italiano contemporáneo;
 Luigi Ricci, compositor de óperas italiano;
 Luigi Pasinetti, economista italiano;
 Luigi Meneghello, escritor, partisano y académico italiano;
 Luigi Boccherini, compositor y violonchelista italiano afincado en España;
 Luigi Ferraris, futbolista, ingeniero y militar italiano;
 Luigi Aycardi, actor colombiano;
 Luigi Bruins, futbolista neerlandés;

Enlaces externos